Janetzko ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Janetzko (* 1951), international tätiger deutscher Filmemacher, Kameramann, Filmeditor und Filmdozent
 Stephen Janetzko (* 1966), deutscher Kinderliedermacher und Autor